Europa-Parlamentsvalget 2004 i Storbritannien afholdt mellem 10. og 13. juni 2004. Ved valget skulle der vælges 75 mandater fra Storbritannien til Europa-parlamentet.

Valgresultat 

Alle partier med mere end 10.000 stemmer er listet.

Storbritannien
Politiske valg i Storbritannien